Прео () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш
 Прео () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Прео () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн
 Прео () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена